Tor, egy szabad szoftver a második generációs hagyma elosztó rendszerek közül
 Tor, thorax, az ízeltlábú állatok középső, egyik fő testtája 
 Tor, egy ókori toronyvár Horvátországban
 Tor, halotti tor
 tor, disznótor